Jack Fish est un nom pouvant désigner :

Voir aussi 
Jack Fish Lake, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Fish, Jack